KSch steht für:
 Kammerschauspieler 
 Kommando-Stabsfahrzeug

Abkürzung